Guadalupe County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Guadalupe County, New Mexico 
 Guadalupe County, Texas